Resistència elèctrica (propietat)
 Resistència elèctrica (component)